Крэйг Роберт Николлс (; ) — музыкант, лидер группы The Vines.

Детство 
Крейг Роберт Николлс родился 31 Августа 1977 года. Его отец — Терри Николлс был гитаристом и вокалистом рок-н-ролл группы The Vynes, которая не была знаменитой, но значительно повлияла на Крэйга. У Крэйга есть сестра Джессика и брат Метт. Отец Крэйга учил его гитаре только как развлечение, хобби. Он не хотел, чтобы Крэйг пошёл его путём, он видел в Крэйге успешного бизнесмена. До подросткового возраста отец заставлял Крейга учиться на хорошие оценки (не ниже «B»), но в подростковом возрасте он потерял интерес к учёбе. Как отец ни заставлял Крэйга учиться, он стремился к веселью, слушанию музыки и уличному спорту. Маленький Крэйг любил группу The Beatles, но ещё в маленьком возрасте он хотел не просто дарить людям веселье от музыки, он хотел передавать свои чувства на сцене.

Крэйг предпочитал повеселиться с друзьями, слушая музыку и катаясь на скейте, чем сидеть в школе и учиться.

В 10 классе Крэйг стал абсолютно самостоятельным и независимым. Хотя его отец до сих пор мечтал о высшем образование сына, он понимал, кем станет его сын. Крэйг устроился в «Макдональдс». Там он часто включал MTV, чтобы посмотреть на свои любимые группы (тогда почти всегда на MTV показывали выступления гранж-групп)
В 1991 году Крэйг Николлс познакомился с Патриком Мэттьюзом, работая в сиднейском «Макдональдсе». Вкусы парней сошлись на том, что оба тащились по «Нирване». Вскоре они сами стали пробовать свои силы в музыке — Крэйг взялся исполнять роль поющего, гитариста, Патрик подыгрывал ему на басухе, а на ударные взяли школьного друга Мэттьюза Дэвида Оллиффа. К тому времени ребята так же стали увлекаться британскими командами вроде «Suede», «Supergrass» и «Verve». В октябре 1994-го троица отыграла свой первый концерт под вывеской «The Vines» (название команда получила в честь «The Vynes» — группы, которую возглавлял отец Крэйга в 60-е годы). Действо происходило в боулинг-клубе, и парни исполнили всего три песни, кавер-версии «Нирваны» и «You am I».

Болезнь 
19 ноября 2004 года Крэйгу был поставлен диагноз — синдром Аспергера, с которым и было связано его неадекватное поведение. Но Крэйг смог пересилить себя и завязал с марихуаной, которая могла усугубить его болезнь, и постепенно его состояние пришло в норму.

Примечания

Ссылки 

Больные синдромом Аспергера
Соло-гитаристы
Рок-вокалисты Австралии